São Simão (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
São Simão (São Paulo), gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
São Simão (Nisa), plaats in de Portugese gemeente Nisa
São Simão (Setúbal), plaats in de Portugese gemeente Setúbal